José Carlos Fernández peut désigner :

 José Carlos Fernández González (né en 1971), footballeur bolivien ;
 José Carlos Fernández Piedra (né en 1983), footballeur péruvien ;
 José Carlos Fernández Vásquez (né en 1987), footballeur espagnol.